Дерёмов — фамилия. Известные носители:
 Дерёмов, Александр Леонидович (1949—2004) — советский футболист.
 Дерёмов, Евгений Давыдович (род. 1941) — советский футболист.
 Дерёмов, Юрий Вазгенович (род. 1952) — советский футболист.